Highmore kan syfta på:

Personer
 
 Edward Highmore (född 1961), brittisk skådespelare
 Freddie Highmore (född 1992), brittisk skådespelare
 Joseph Highmore (1692–1780), engelsk målare
 Nathaniel Highmore (1613–1685), engelsk anatom och naturforskare

Geografi
 Highmore, South Dakota – en ort i USA